Zaïre est une tragédie de Voltaire ;
 Zaira est un opera seria de Bellini ;
 La République du Zaïre fut la dénomination officielle de l'actuelle République démocratique du Congo (ou Congo-Kinshasa) entre 1971 et 1997, après que ce territoire eut porté les noms de République démocratique du Congo (1964–1971), de République du Congo (1960–1964), de Congo belge (1908–1960), et d'État indépendant du Congo (1885–1908) ;
 Le Zaïre était une ancienne dénomination du fleuve Congo, remise à l'honneur à l'époque où Mobutu dirigeait la République du Congo, devenue Zaïre ;
 Le Zaïre est une province de l'Angola ;
 Le zaïre était la monnaie de l'ancienne République du Zaïre.
Zaïre est le nom d'une rivière coulant dans la contrée imaginaire décrite par Edgar Allan Poe dans sa nouvelle Silence (1837), qu'il situe en Libye.

Patronyme 

 Johanna Zaïre (1988–), autrice, chanteuse et actrice française.
 Warren Zaïre-Emery (2006-), footballeur français.

Notes et références